Стрело́к — посёлок при железнодорожном разъезде в Шкотовском районе Приморского края, входит в Подъяпольское сельское поселение. Расположен на железнодорожной ветке Смоляниново — Дунай, в месте ответвления от неё ветки на город Фокино. Расстояние до райцентра, посёлка Смоляниново, составляет 45 км, до Владивостока — около 115 км.

До 1972 года носил название Линда.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шкотовского района